Howard Jones puede referirse a los siguientes músicos:

 Howard Jones (músico británico) (n. 1955), músico inglés de pop rock.
 Howard Jones (músico estadounidense) (n. 1970), músico estadounidense de heavy metal, conocido por ser el cantante de la banda de metalcore Killswitch Engage.